Az 1993-as férfi röplabda-Európa-bajnokságot Finnország rendezte 1993. szeptember 4. és szeptember 12. között, amely a 18. férfi röplabda-Európa-bajnokság volt. A mérkőzéseknek Turku és Oulu adott otthont. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t az  olasz csapat nyerte.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény 
Az Európa-bajnokságon csak az első nyolc helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket. A további sorrend meghatározása a következők szerint történt:
 több szerzett pont
 jobb szettarány az összes mérkőzésen
 jobb pontarány az összes mérkőzésen
A hazai csapat eltérő háttérszínnel kiemelve.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1993-as női röplabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság
Férfi röplabda-Európa-bajnokság